Claudio Alejandro Zolla Suárez (Lima, 8 de enero de 1969) es un próspero empresario, pastor evangélico y político peruano. Es presidente de los lotes Nueva Lima.

Biografía 
Nació en el distrito de Jesús María en Lima, el 8 de enero de 1969.

Realizó estudios de especialización de Teología en el Seminario Bíblico Camino de la Vida en San Borja y actualmente es propietario de los lotes Nueva Lima.

Ámbito político 
Zolla ingresó a la política en las elecciones municipales del 2010, como candidato a regidor de Lima por Restauración Nacional donde no obtuvo éxito.

En 2015, Zolla obtuvo cobertura de prensa cuando se enfrentó al presidente venezolano Nicolás Maduro frente a la sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Al participar en un debate, Maduro se burló de las opiniones de Zolla sobre el capitalismo y lo invitó a Venezuela para "conocer la verdad". El debate terminó poco después cuando ambos hombres se separaron.

Para las elecciones generales del 2016, anunció su candidatura a la presidencia de la República aunque no pudo registrar su partido. Posteriormente, firmó un acuerdo político con el partido Perú Nación para postular a la primera vicepresidencia en la plancha presidencial de Francisco Diez Canseco, la candidatura finalmente se retiró antes de las elecciones, ya que las encuestas fueron extremadamente bajas para el partido.

En 2021, Zolla volvió a la política como candidato a la segunda vicepresidencia en la fórmula presidencial liderada por Ciro Gálvez del partido Renacimiento Unido Nacional para las elecciones generales. También postuló al Congreso de la República representando al distrito de Lima, sin embargo, no resultó elegido.

Referencias 

Nacidos en 1969
Políticos de Perú